Ohlbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Isolde Ohlbaum (* 1953), deutsche Fotografin
 Rudolf Ohlbaum (1912–2006), deutscher Historiker